Angustinaripterus est un genre éteint de ptérosaures de la famille des Rhamphorhynchidae qui a été découvert dans le Sichuan en Chine dans la sous-formation Xiashaximiao, partie supérieure de la Formation géologique Dashanpu d'âge Bathonien (étage du Jurassique moyen) datant d'il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Angustinaripterus longicephalus.

Description 
Le seul reste fossile découvert est un crâne. En 1993, Peter Wellnhofer, en estimant la longueur du crâne à , a évalué son envergure à .

Références 

Ptérosaure du Jurassique moyen
Rhamphorhynchinae
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 1983